Crystal Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Crystal Lake (Kanada) in Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Crystal Lake (Connecticut)
 Crystal Lake (Florida)
 Crystal Lake (Illinois), im McHenry County
 Crystal Lake (Iowa), im Hancock County
 Crystal Lake (Kalifornien)
 Crystal Lake (Pennsylvania)
 Crystal Lake (Vermont)
 Crystal Lake (Barron County, Wisconsin), Town(ship) in Wisconsin
 Crystal Lake (Marquette County, Wisconsin), Town(ship) in Wisconsin

Crystal Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Crystal Lake (County of Grande Prairie No. 1, Alberta)
 Crystal Lake (County of Minburn No. 27, Alberta)
 Crystal Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Crystal Lake (Cariboo, British Columbia)
 Crystal Lake (Fraser-Fort George, British Columbia)
 Crystal Lake (Haliburton County, Ontario)
 Crystal Lake (Kenora District, Ontario)
 Crystal Lake (Peterborough County, Ontario)
 Crystal Lake (Rainy River District, Ontario)
 Crystal Lake (Thunder Bay District, Ontario)
 Crystal Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Crystal Lake (See, Illinois)
 Crystal Lake (Gray, Cumberland County, Maine)
 Crystal Lake (Harrison, Cumberland County, Maine)
 Crystal Lake (York County, Maine)
 Crystal Lake (Henderson, Jefferson County, New York)
 Crystal Lake (Theresa, Jefferson County, New York)
 Crystal Lake (Sullivan County, New York)
 Crystal Lake (Oklahoma County, Oklahoma)
 Crystal Lake (Osage County, Oklahoma)
 Crystal Lake (Washita County, Oklahoma)
 Crystal Lake (Anderson County, Texas)
 Crystal Lake (Brazoria County, Texas)
 Crystal Lake (Ellis County, Texas)
 Crystal Lake (Red River County, Texas)

Crystal Lake ist außerdem Name oder Namensbestandteil von
 Crystal Lake Park
 Crystal Lake Township
 Crystal Lake (Band), japanische Band

Siehe auch:
 Crystal Lakes